Árni Friðriksson steht für:
 Árni Friðriksson (Schiff), isländisches Forschungsschiff

Personen:
 Árni Friðriksson (Schauspieler), isländischer Schauspieler